Еле́на Ви́кторовна Жи́лкина (, село Лиственичное Иркутской губернии — 21 сентября 1997, Москва) — российская поэтесса. Член Союза писателей СССР (с 1958). Член Союза российских писателей.

Биография 
Родилась  в селе Лиственичное (ныне — посёлок Листвянка) Иркутской губернии на берегу Байкала.

Окончила Иркутский государственный университет, работала учителем в селе Хилок Читинской области, затем в Иркутске.

В годы Великой Отечественной войны работала в иркутских «Окнах ТАСС», выступала со стихами в школах, сельсоветах, госпиталях.

В 1970-х избиралась депутатом районного и городского советов.

Последние годы жила в Москве. Умерла там же 21 сентября 1997 года.

Творчество 
Первые произведения были опубликованы в сборнике «Стихи», изданном Иркутским литературно-художественным объединением (ИЛХО) в 1925 году.

Первый сборник стихов «Верность» вышел в Улан-Удэ в 1943 году.

Сотрудничала в журналах «Сибирские огни», «Будущая Сибирь», альманахах «Переплав», «Стремительные годы», газетах «Восточно-Сибирская правда», «Советская молодёжь» и других.

Память 
 В Иркутске на доме, где жила Елена Жилкина в память о ней установлена мемориальная доска.
 В 2010 году в Иркутске Государственной телерадиокомпанией «Иркутск» при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области, а также библиотеки имени Молчанова-Сибирского в рамках проекта «Как слово наше отзовётся…» снят телевизионный фильм, посвященный Елене Жилкиной (автор и ведущий — Владимир Скиф, режиссёр — Мария Аристова).

Избранная библиография 
 Верность: Стихи. — Улан-Удэ: Бурмонгиз, 1943. — 30 с. — 5000 экз.
 Родные ветры: Стихи / Предисловие Сергеева М. Д. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1972. — 152 с. — 10000 экз.
 Пора листопада: Стихи. — М.: Современник, 1976. — 111 с. — 10000 экз.
 Земные дни: Стихи. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1982. — 128 с. — 5000 экз.
 Заморозки: Стихи / Предисловие Иоффе С. А.. — М.: Современник, 1986. — 109 с. — 20000 экз.

Примечания

Литература 
 Писатели Восточной Сибири: Биобиблиографический указатель — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973. — С. 111—112. — 332 с. — 5000 экз.
 Рубанович А. Л. Е. В. Жилкина: Биогр. очерк // Литературная Сибирь. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. — С. 162—164. — 336 с. — 5000 экз.

Ссылки 
 Елена Жилкина на сайте Иркипедия
 Елена Жилкина на сайте Писатели Приангарья — детям
 Суровцева Т. Н. Биографическая статья о Елене Жилкиной

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские поэты
Поэтессы СССР
Писатели Иркутска
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза российских писателей
Выпускники Иркутского государственного университета